Skogs-Tibble kan syfta på:

 Skogs-Tibble – en kyrkort i Skogs-Tibble socken, se Tibbleby
 Skogs-Tibble socken – en socken i Uppland i Hagunda härad
 Skogs-Tibble landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Skogs-Tibble församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Skogs-Tibble kyrka – en kyrkobyggnad som hör till Norra Hagunda församling i Uppsala stift
 Skogs-Tibble distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–
 Skogstibble skjutfält – ett militärt övningsfält